Bässörsgrynnan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bässörsgrynnan (vid Köklot, Korsholm), Österbotten, 
 Bässörsgrynnan (vid Värlax, Korsholm), Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar